Открытый чемпионат Гуанчжоу 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах местного городского международного теннисного центра.

Турнир-2011 является 8-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гуанчжоу с 19 по 25 сентября 2011 года. Турнир продолжал азиатскую серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром «Б» на Бали.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Кириленко (№ 28 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Шанель Схеперс побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.
 Магдалена Рыбарикова впервые за три своих финала на подобном уровне упускает титул.

Парный разряд

Факты 
 Се Шувэй выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 17-летняя Чжэн Сайсай побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Китай
Теннис
Сентябрь 2011 года
Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису